Плющевский-Плющик — составная фамилия; имеет женскую форму Плющевская-Плющик.
 Плющевский-Плющик, Юрий Николаевич (1877—1920) — генерал-майор Русской императорской армии, участник русско-японской и Первой мировой войн, Белого движения на Юге России. 

 Плющевская-Плющик, Вильгельмина Ивановна (урождённая Билик, в первом браке Рааб;  1848—1917) — русская оперная, концертная певица (сопрано), вокальный педагог, профессор.